«Рождество на Ниле» () — итальянский комедийный фильм, снятый режиссёром Нери Паренти в 2002 году.

Сюжет 
Адвокат Фабио Чулла часто изменяет своей жене. Однажды она ловит мужа на измене, и решает развестись с ним. Когда она едет в Египет с её сыном, Фабио тоже едет в Египет, чтобы её переубедить. Там он занимается сексом с молодой женщиной, не зная, что она — девушка своего сына.

У генерала итальянских карабинеров Енрико Омброни есть 15-летняя дочь, Лорелла, которая хочет стать танцовщицей, и работать на ТВ. Чтобы её переубедить, он и его коллега Сальталакуалья сводят её в отпуск в Египет. Там они встречаются с модельным агентом Оскаром Туфелло, который предложит контракт Лорелле.

В египетской пирамиде вор Макс и его брат Бруно находят два амулета. Один из них приносит удачу, другой приносит неудачу. Если они не вернут амулеты до Нового года, они умрут.

В главных ролях 
 Кристиан Де Сика — Фабио Чулла
 Массимо Больди — Енрисо Омброни и свой отец
 Биаджо Иццо — Дженнаро Сальталакуалья
 Енцо Сальви — Оскар Туфелло / Альберто Саккани
 Паоло Контичини — капитан корабля
 Макс Каваллари — Макс
 Бруно Арена — Бруно
 Лукреция Пиаджо — ''Лорелла Омброни

Ссылки 

Кинокомедии Италии
Фильмы Нери Паренти